Grenville puede referirse a:
 Richard Grenville (1541-1591), vicealmirante inglés.
 , 4 buques de la Royal Navy y uno de la Royal Canadian Navy (HMSC Grenville), así nombrados en honor al vicealmirante Richard Grenville.
 George Grenville (1712 - 1770), político británico.
 William Wyndham Grenville, primer barón de Grenville PC (1759 – 1834), político británico.
 Pelham Grenville Wodehouse (1881-1975), escritor británico.
 John Grenville (1928-2011), historiador.
 Bruce Grenville (1950-), artista y activista anarquista.
 William Grenville (Bill) Davis, político canadiense.

Topónimos
Grenville, Quebec, Canadá.
Grenville, Dakota del Sur, Estados Unidos.
Grenville, Nuevo México, Estados Unidos.
Grenville, Granada.
Grenville-sur-la-Rouge, Quebec, Canadá.